Эль-Карпио-де-Тахо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Торрихос. Занимает площадь 114 км². Население — 2184 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

Покровителями города считаются Сантияго Апостоль и Нª Сра де Ронда.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Толедо